Камиль Урунбаев (, 7 сентября 1976, Бостанлыкский район, Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский горнолыжник. Участник зимних Олимпийских игр 1998 и 2002 годов.

Биография 
Камиль Урунбаев родился 7 сентября 1976 года в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Выступал в горнолыжном спорте.

В 1998 году вошёл в состав сборной Узбекистана на зимних Олимпийских играх в Нагано. Участвовал в слаломе. В первом заезде показал 35-й результат — 1 минута 9,55 секунды, во втором заезде стал 28-м — 1.09,30. По сумме двух заездов (2.18,85) занял 28-е место среди 50 участников, уступив 29,54 секунды чемпиону — норвежцу Хансу Петтеру Буросу.

В 2002 году вошёл в состав сборной Узбекистана на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Участвовал в слаломе. В первом заезде показал 49-й результат — 1.04,09, а второй не завершил и остался без места в итоговом протоколе.

Урунбаев был знаменосцем сборной Узбекистана на церемониях открытия обеих Олимпиад. Кроме того, он — первый узбекистанский горнолыжник, выступавший на Олимпийских играх: в 1994 году в Лиллехаммере республика была представлена только в фигурном катании и фристайле.

В 1999 году участвовал в зимних Азиатских играх в Канвондо, где занял 7-е место в слаломе (2.05,12) и уступил 10,12 секунды победителю — южнокорейцу Хур Сын Уку. В слаломе-супергиганте занял 8-е место (1.33,99), отстав на 7,16 секунды от также выигравшего эту дисциплину Хур Сын Ука. Кроме того, выступал в гигантском слаломе, но не закончил второй заезд и остался без места.

Примечания 

Горнолыжники Узбекистана
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2002 года